Little Men (roman), een roman uit 1871 van Louisa May Alcott 
Little Men (1934), een film van Phil Rosen
Little Men (1940), een film van Norman Z. McLeod
Little Men (televisieserie), een Canadese televisieserie die liep van 1998 tot en met 1999